Kochmann, auch Kochman ist ein deutscher und jüdischer Familienname:

Kochmann
 Arthur Kochmann (1864 – um 1944), Jurist
 Franz Kochmann, deutscher Kamerabauer und Unternehmer, siehe Korelle-Werk
 Martin Kochmann (1878–1936), deutscher Pharmakologe
 Martin Kochmann (Widerstandskämpfer) (1912–1943), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Sala Kochmann (1912–1942), deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Sandra Kochmann, brasilianische Rabbinerin 
 Werner Kochmann (1930–2020), deutscher Industriechemiker und Professor für Chemie an der Martin-Luther-Universität in Halle (Saale)

 Kochman
 Cary Kochman (* 1965), US-amerikanischer Investmentbanker, Leiter der North American Mergers and Acquisitions Group bei Citigroup 
 Jerzy Kochman (* 1954), polnischer Reiter 
 Józef Kochman (1903–1995), polnischer Phytopathologe und Mykologe 
 Li Kochman (* 1995), israelischer Judoka
 Roger Kochman (* 1941, Pittsburgh), US-amerikanischer Fußballspieler 
 Stanisław Kochman (1935–2010), polnischer Philologe